Venatrix är ett släkte av spindlar. Venatrix ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vargspindlar
Venatrix